

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Dębrzyna – kolonia wsi Zamienice w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Chojnów
 Dębrzyna – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek
 Dębrzyna (Niwiska)